Отто Циммерман (; 11 сентября 1892 — 24 июля 1979) — швейцарский шахматист.

Чемпион Швейцарии (1924). В составе сборной Швейцарии участник 3-х Олимпиад (1927, 1931, 1954).

Спортивные результаты

Ссылки 

Шахматисты Швейцарии